Commerau bezeichnet:

 einen Ortsteil der Gemeinde  Großdubrau  in Sachsen, siehe Commerau (Großdubrau)
 einen Ortsteil der Gemeinde  Königswartha  in Sachsen, siehe Commerau (Königswartha)